San Feliče ima više značenja:
 San Feliče (Alesandrija)
 San Feliče (Avelino)
 San Feliče (Beluno)
 San Feliče (Benevento)
 San Feliče (Bergamo)
 Senale-San Felice
 San Feliče (Kampobaso)
 San Feliče (Kazerta)
 San Feliče (Kremona)
 San Feliče (Peruđa)
 San Feliče (Ređo Emilija)
 San Feliče (Sijena)
 San Feliče (Teramo)
 San Feliče (Torino)
 San Feliče (Trento)
 San Feliče (Verona)